Victoria Road ist der Name folgender geographischer Objekte:

Straßen:
 Victoria Road (Cambridge), Vereinigtes Königreich
 Victoria Road (Oxford), Vereinigtes Königreich
 Victoria Road (Adelaide), Australien
 Victoria Road (Sydney), Australien
 Victoria Road (Hongkong), China
 Victoria Colonization Road, ursprünglicher Name der Kawartha Lakes Road 35, Ontario, Kanada

Orte:
 Victoria Road (Ontario), Ort in Kanada

Stadien:
 Victoria Road (Stadion), Fußballstadion in London, England